Giovanni d'Orléans (1874-1940) – duca di Guisa e, come Giovanni III, pretendente al trono di Francia
Giovanni d'Orléans (1965) – conte di Parigi e duca di Francia, pretendente al trono di Francia con il nome di Giovanni IV